Калужский турбинный завод (КТЗ) — предприятие энергетического машиностроения, специализирующееся на производстве паровых турбин и турбогенераторов. Расположен в Калуге. Один из крупнейших в России производителей оборудования для энергетики. Входит в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

История 
История завода началась 9 июля 1946 года с создания инструментального цеха, а к 1950 году завод уже выпустил свою первую продукцию — 10 турбин собственной конструкции (ОР300). К 1953 году на заводе уже работало 2000 человек и 10 турбин четырёх типоразмеров начали поставлять за рубеж, а через год — в 1954 году — завод выпустил 65 турбин, но уже 8 типоразмеров.

С 1976 по 1997 год заводом руководил В. В. Пряхин, Герой Социалистического Труда.

В 1993 году завод преобразован в акционерное общество. В 2009 году Правительство Российской Федерации включило Калужский турбинный завод в перечень стратегических организаций, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики. В 2020 году генеральным директором Калужского турбинного завода стал И.Н. Кощеев.

Суммарная мощность энергетических установок, поставленных заводом в субъекты Российской федерации и ещё в 48 стран мира составляет более 20 ГВт. За 75 лет предприятие произвело 3038 турбин.  

В 2021 году предприятие значительно увеличивает портфель заказов, активно развивается гражданское направление. В сентябре 2021 года решением Совета директоров генеральным директором ПАО «Калужский турбинный завод»  избран И. Э. Кузнецов, ранее работавший заместителем генерального директора по снабжению. 

В ноябре 2021 года предприятие открыло первое Студенческое конструкторское бюро на базе Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

В начале 2022 года руководство Калужского турбинного завода объявило о массовом наборе персонала, более 400 человек, преимущественно рабочих специальностей.

Награды 
 В 2015 году за особый вклад в развитие экономического, социального, промышленного потенциала Калужской области, в укрепление оборонной мощи России предприятию присвоено почётное звание «Трудовая слава Калужской области».
 В 2016 году за многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в развитие региональной экономики предприятие и его коллектив награждены юбилейной медалью Калужской области «70 лет Калужской области».

См. также 
 Ленинградский металлический завод
 Электросила
 НПО ЦКТИ им. И. И. Ползунова
 Красный котельщик
 Завод турбинных лопаток

Примечания

Ссылки и источники 
 Официальный сайт Калужского турбинного завода
 Алексей Мельников. Дыхание турбин. // Газета Калужской области «Весть». 27 февраля 2015 года. № 50—54 (8650-8654).
 Игорь Фадеев. 70 лет турбоускорения. // Газета Калужской области «Весть». 8 июля 2016 года. № 177—181 (9138-9142).

Предприятия Калуги
Машиностроительные компании России